Il singolare del torneo di tennis Guzzini Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horacio Zeballos che ha battuto in finale Grega Žemlja 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Björn Phau (quarti di finale)
 Thiago Alves (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Catalin-Ionut Gard (primo turno)

 Benedikt Dorsch (semifinali)
 Andrea Stoppini (primo turno)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Grega Žemlja (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guzzini Challenger 2008